Les  (« lézards à la tête épaisse ») sont une super-famille éteinte d'ornithischiens qui se sont développés au Crétacé dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord et l'Asie. C'étaient tous des bipèdes herbivores au crâne épais. Chez certaines espèces, le sommet du crâne forme un dôme de plusieurs centimètres d'épaisseur. Ce crâne peut être entouré de minuscules cornes (Pachycephalosaurus) ou d'épines (« Stygimoloch »).

La fonction de ce crâne anormalement épais a été la source de débats houleux. L'hypothèse la plus commune est que ces animaux se fonçaient littéralement dedans, tête baissée, dans des combats rituels à la manière du mouflon ou du bœuf musqué, mais la forme arrondie du crâne aurait tendance à dévier les coups, qui causeraient des blessures au cou. D'autres possibilités incluent des coups de côté (comme chez les girafes) ou peut-être la défense contre les prédateurs.

Parmi les genres représentés dans ce groupe, on compte entre autres Pachycephalosaurus, Stegoceras, Prenocephale et peut-être Yaverlandia. Majungasaurus, longtemps considéré comme étant lui aussi un pachycéphalosaure, est aujourd'hui reconnu comme étant un théropode de la famille des abélisauridés.

Taxonomie 
Sous-ordre Marginocephalia
 Super-famille des Pachycephalosauria
 Wannanosaurus
 Goyocephalia
 Goyocephale
 Homalocephaloidea
 Homalocephale
 Famille des Pachycephalosauridae
 Acrotholus
 Alaskacephale
 Colepiocephale
 Foraminacephale
 Gravitholus
 Hanssuesia
 Ornatotholus
 Sinocephale
 Stegoceras
 Texacephale
 Sous-famille des Pachycephalosaurinae
 Tylocephale
 Prenocephale
 Tribu des Pachycephalosaurini
 Sphaerotholus
 Pachycephalosaurus

Notes et références

Références

Liens externes 

 
 

Pachycephalosauria
Taxon fossile décrit en 1974
Paléontologie aux États-Unis